Летняя Универсиада 1977 — IX летняя Универсиада, проходившая в Софии (Болгария) с 17 по 28 августа 1977 года на стадионе Васил Левски. В соревновании принимало участие 2 939 спортсменов из 78 стран мира. До этого в Болгарии уже проводилась II летняя Универсиада в 1961 году.

Медали 

|-
||1|||| 24||31 ||24 ||79
|-
||2|||| 20 ||11 ||10 ||41
|-style="background:#ccccff"
||3|| Болгария||17|| 8|| 11 ||36
|-
||4|| align=left |  Румыния|| 7 ||8 ||11 ||26
|-
||5|||| 5 ||4 ||1 ||10
|-
||6|||| 4 ||6 ||5 ||15
|-
||7|||| 4 ||3 ||4 ||11
|-
||8|||| 3 ||6 ||4 ||13
|-
||9||||3 ||3 ||6 ||12
|-
||10|||| 3|| 3 ||0 ||6
|-||11|||| 2 ||4 ||4|| 10
|-
||12|||| 2 ||3 ||3 ||8
|-
||13||||2 ||1 ||2|| 5
|-
||14||||1 ||3 ||1|| 5
|-
||15|| Монголия||1 ||0 ||2|| 3
|-
||16|||| 1|| 0|| 0|| 1
|-
||16|||| 1 ||0 ||0|| 1
|-
||16|||| 1 ||0 ||0|| 1
|-
||19|||| 0 ||4 ||1 ||5
|-
||20|||| 0 ||3 ||3|| 6
|-
||21|||| 0 ||0|| 2|| 2
|-
||22|| ||0 ||0 ||1|| 1
|-
||22|||| 0 ||0 ||1|| 1
|-
||22|||| 0 ||0 ||1 ||1
|-
||22|| ||0|| 0 ||1|| 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Всего || 101|| 101|| 101 ||303
|}

Результаты соревнований

Баскетбол

Борьба

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Водное поло

Волейбол

Гимнастика

Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Теннис

Одиночные турниры

Парные турниры

Фехтование

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 История универсиад — сайт FISU
 1959-2013 STATISTICS SUMMER UNIVERSIADE

Летняя Универсиада 1977